B20, B-20 bzw. B 20 bezeichnet:
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Kele-Sprachen (B20) 

 Bundesstraße 20 in Deutschland
 Mariazeller Straße in Österreich

 Boeing Y1B-20, ein US-amerikanisches Experimentalflugzeug, Variante der Boeing XB-15
 Beresin B-20, eine sowjetische Maschinenkanone 
 eine Kraftstoff-Mischung mit 20 % Biodiesel
 eine Bronzelegierung, wie sie u. a. für Becken verwendet wird, siehe Bronze
 bei den Schacheröffnungen bestimmte seltene Züge (ECO-Code), siehe Sizilianische Verteidigung

B20